Międzylesie est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Międzylesie, dans le powiat de Jelenia Góra ;
 de la gmina de Międzylesie, dans le powiat de Kłodzko ;
 de la ville de Międzylesie, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Kłodzko.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Międzylesie, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Międzylesie, dans le powiat de Turek ;
 du village de Międzylesie, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Międzylesie, dans le powiat de Świebodzin ;
 du village de Międzylesie, dans le powiat de Żagań.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Międzylesie, dans la gmina de Secemin ;
 du village de Międzylesie, dans la gmina de Włoszczowa.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Międzylesie, dans le powiat d'Ostróda ;
 du village de Międzylesie, dans le powiat d'Olsztyn.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Międzylesie, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Międzylesie, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.